Акаде́мия пра́ва и управле́ния Федера́льной слу́жбы исполне́ния наказа́ний (полное официальное наименование — федеральное казённое образовательное учреждение высшего образования «Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний»; сокращенное название — Академия ФСИН России) — высшее учебное заведение в системе образовательных учреждений ФСИН России, осуществляющее подготовку лиц начальствующего состава для уголовно-исполнительной системы. В составе вуза работает Псковский филиал.

История 
В 1934 году по приказу Московского управления Народного комиссариата внутренних дел СССР (НКВД) были образованы Рязанские курсы по подготовке участковых инспекторов милиции. С 1935/1936 учебного года в Рязани началась подготовка руководящих работников НКВД.

С 1941 года школа называется Рязанская межобластная школа милиции. Интересно то, что школу называли женским монастырем, поскольку с 1943 по 1945 годы в школу не направлялись фронтовики.

В 1947 школа получает название Рязанская школа начальствующего состава милиции, с 1954 — Школа переподготовки начальствующего состава МВД СССР.

В 1971 году школа получает статус высшего учебного заведения — Рязанской высшей школы МВД СССР. С 1995 года — Рязанский институт права и экономики МВД России. С 1999 года — Рязанский институт права и экономики Министерства юстиции РФ. С 2001 года — Академия права и управления Министерства юстиции РФ. С 2005 года — Академия права и управления ФСИН России.

Руководство 
Верейн Н. В., подполковник (ноябрь 1934 г. — август 1935 г.; февраль 1939 г. — 1944 г.)

Семенов М. Г., подполковник (август 1935 г. — май 1938 г.)

Музалев Д. М., лейтенант милиции (июнь 1938 г. — февраль 1939 г.)

Розанов К. А., капитан милиции (октябрь 1944 г. — февраль 1946 г.)

Турсуков А. Е., майор милиции (февраль 1946 г. — март 1949 г.)

Столяр Ф. М., полковник милиции (март 1949 г. — март 1957 г.)

Землянов И. М., полковник внутренней службы (март 1957 г. — октябрь 1961 г.)

Моргунов М. С., полковник внутренней службы (октябрь 1961 г. — март 1971 г.)

Емелин Н. Г., кандидат юридических наук, доцент, комиссар милиции 3-го ранга (июнь 1971 г. — август 1974 г.)

Сморыго В. А., генерал-лейтенант внутренней службы (август 1974 г. — май 1981 г.)

Рубцов В. Г., генерал-майор внутренней службы (май 1981 г. — июль 1988 г.)

Зубков А. И., заслуженный деятель науки Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, генерал-майор внутренней службы (июль 1988 г. — сентябрь 1990 г.)

Пономарев С. Н., кандидат юридических наук, профессор, генерал-майор внутренней службы (сентябрь 1990 г. — август 2003 г.)

Гришко А. Я., доктор юридических наук, профессор, генерал-майор внутренней службы (октябрь 2003 г. — июль 2011 г.)

Крымов Александр Александрович, доктор юридических наук, профессор, генерал-майор внутренней службы (ноябрь 2011 г. — сентябрь 2020 г.)

Никитюк Сергей Михайлович, кандидат юридических наук, полковник внутренней службы (временно исполняющий обязанности начальника Академии с мая 2020 г. по февраль 2021 г., начальник Академии с 4 февраля 2021 г.)

Состав 
 Факультеты
 Юридический факультет (14 кафедр)
 Экономический факультет (5 кафедр)
 Психологический факультет (5 кафедр)
 Факультет подготовки научно-педагогических кадров
 Факультет повышения квалификации и первоначальной подготовки
 Кафедры
 Кафедра теории государства и права, международного и европейского права
 Кафедра уголовного права
 Кафедра уголовно-исполнительного права имени Н. А. Стручкова
 Кафедра организации режима и надзора в УИС
 Кафедра организации оперативно-розыскной деятельности
 Кафедра криминологии и организации профилактики преступлений
 Кафедра уголовного процесса и криминалистики
 Кафедра гражданского права и процесса
 Кафедра административного и финансового права
 Кафедра мобилизационной и тактико-специальной подготовки
 Кафедра философии и истории
 Кафедра иностранных языков
 Кафедра управления и организации деятельности УИС
 Кафедра огневой подготовки
 Кафедра общей психологии
 Кафедра юридической психологии и педагогики
 Кафедра социальной психологии и социальной работы
 Кафедра психологии профессиональной деятельности в уголовно-исполнительной системе
 Учебно-строевое подразделение «Курс психологического факультета»
 Кафедра физической подготовки и спорта
 Кафедра бухгалтерского учета, анализа, финансов и налогообложения (выпускающая);
 Кафедра экономики и менеджмента (выпускающая);
 Кафедра управления тыловым обеспечением УИС и коммерции (выпускающая);
 Кафедра экономической теории, географии и экологии;
 Кафедра математики и информационных технологий управления;
 Филиал в Пскове
 Также имелся филиал в Кирове (с 1999 по 2013) — ныне Кировский институт повышения квалификации работников ФСИН России.
 Институт подготовки государственных и муниципальных служащих.

Высшие академические курсы 
Высшие академические курсы (ВАК) — были образованы для осуществления профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководящего состава учреждений и органов УИС приказом Минюста России от 19 марта 2001 г. № 407-к на базе Академии ФСИН России.

Целью деятельности ВАК является реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки в отношении работников ФСИН России, имеющих среднее профессиональное и (или) высшее образование, а также получающих среднее профессиональное и (или) высшее образование.

Реализация дополнительных профессиональных программ осуществляется на основании ежегодного плана первоначальной подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников ФСИН России, утверждаемого приказом ФСИН России.

Основными задачами ВАК являются удовлетворение потребностей сотрудников УИС в получении знаний о новейших достижениях отечественных и зарубежных органов государственного управления в сфере реализации государственной уголовно-исполнительной политики, передовом опыте функционирования структурных подразделений УИС, а также в совершенствовании умений и навыков по эффективному исполнению своих служебных обязанностей в повседневной жизнедеятельности УИС.

Псковский филиал 
Псковский филиал Академии ФСИН России

В сентябре 2013 г. Федеральной службой исполнения наказаний принято решение о реорганизации ФКОУ ВПО ПЮИ ФСИН России путем присоединения к Академии ФСИН России. Приказом ФСИН России от 22 ноября 2013 г. № 677 «О внесении изменений в Устав федерального казенного образовательного учреждения высшего профессионального образования Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний» создан Псковский филиал Академии ФСИН России. Расположен в городе Псков (Зональное шоссе, 28). 976 студентов.

Состав:

В Псковском филиале Академии ФСИН России функционируют 7 кафедр и 1 факультет:

Кафедры

 Кафедра государственно-правовых дисциплин

 Кафедра гражданско-правовых дисциплин

 Кафедра организации режима и оперативно-розыскной деятельности в уголовно-исполнительной системе

 Кафедра социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин

 Кафедра уголовно-правовых дисциплин

 Кафедра физической, огневой и тактико-специальной подготовки

Факультеты:

 Подготовки государственных и муниципальных служащих

Образовательная деятельность 
Образовательная деятельность в академии осуществляется в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования по направлениям подготовки (специальностям), определенным Министерством образования и науки России, типовыми и примерными учебными планами и программами дисциплин, утвержденными Федеральной службой исполнения наказаний, рабочими учебными планами и программами, разработанными академией.

Академия в соответствии с лицензией реализует различные по срокам и уровню подготовки профессиональные образовательные программы высшего образования, программы дополнительного профессионального образования по очной и заочной формам обучения:
 Высшее образование:
 Бакалавриат
 Специалитет
 Магистратура
 Подготовка кадров высшей квалификации

 Дополнительное профессиональное образование:
 Высшие академические курсы
 Факультет повышения квалификации и первоначальной подготовки
 Институт подготовки государственных и муниципальных служащих

Научно-исследовательская деятельность 
Академия ФСИН России является крупнейшим специализированным научным центром ФСИН России, осуществляющим комплексное многоуровневое научное обеспечение деятельности учреждений и органов, исполняющих наказание.

Удельный вес научно-исследовательских разработок, выполненных по заданиям ФСИН России и заявкам территориальных органов УИС, составляет более 95 % от общего объема научно-исследовательских разработок академии.

В академии успешно функционируют получившие широкое признание в стране и за ее пределами 24 научные школы:

«Предупреждение преступлений несовершеннолетних» — Игнатенко Виктор Иванович, профессор кафедры криминологии и организации профилактики преступлений, доктор юридических наук, профессор;

«Уголовная и уголовно-исполнительная политика в отношении отдельных категорий осужденных, предупреждение преступлений несовершеннолетних и молодежи» — Кашуба Юрий Анатольевич, профессор кафедры уголовно-исполнительного права, доктор юридических наук, профессор;

«Расследование и предупреждение преступлений, совершаемых осужденными в исправительных учреждениях» — Шурухнов Николай Григорьевич, профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики, доктор юридических наук, профессор;

«Уголовно-процессуальная деятельность органов и учреждений уголовно-исполнительной системы» — Крымов Александр Александрович, начальник Академии ФСИН России, доктор юридических наук, доцент;

«Психолого-педагогические проблемы профессиональной подготовки сотрудников УИС» — Аксенова Галина Ивановна, профессор кафедры общей психологии, доктор педагогических наук, профессор;

«Организация образовательного процесса и профессиональной подготовки осужденных» — Тюгаева Нина Алексеевна, профессор кафедры юридической психологии и педагогики, доктор педагогических наук, профессор и др.

Академия придает ведущее значение научному сотрудничеству и взаимодействию в сфере подготовки кадров для УИС, осуществляемому с подразделениями центрального аппарата ФСИН России, 81 территориальным органом УИС, 16 научно-исследовательскими и образовательными организациями ФСИН, МВД, Минобрнауки, прокуратуры России и других ведомств.

Научная работа 
 Международная научно-практическая конференция «Уголовно-исполнительная политика и вопросы исполнения уголовных наказаний».
 Международный пенитенциарный форум «Преступление, наказание, исправление».

Международный пенитенциарный форум впервые был организован на базе академии в 2013 году. За это время он стал главным научным событием Федеральной службы исполнения наказаний и «визитной карточкой» Академии ФСИН России — ведущего вуза уголовно-исполнительной системы.
Стратегической целью форума является экспертно-аналитическое обеспечение проводимой ФСИН России модернизации уголовно-исполнительной системы.

В рамках проведения форума ведущие российские ученые и эксперты, представители органов государственной и муниципальной власти, зарубежных пенитенциарных ведомств и образовательных учреждений, общественных организаций, практические работники ФСИН России принимают участие в разработке предложений для повышения эффективности пенитенциарной науки и практики.

На дискуссионных площадках форума обсуждаются основные направления повышения эффективности работы учреждений и органов, исполняющих наказания; вопросы совершенствования межгосударственного сотрудничества в части реализации уголовных наказаний; организационно-правовые, материально-технические, психолого-педагогические условия, необходимые для качественного развития уголовно-исполнительной системы.

Визитная карточка кафедры 
С 2016 г. кафедрами академии совместно с кафедрами ведущих образовательных организаций России реализуется проект «Визитная карточка кафедры».

В качестве соорганизаторов данных мероприятий выступают ведущие образовательные организации России, такие как Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Российский государственный университет дружбы народов, Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина, Академия управления МВД России, Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, Государственный университет управления, Институт психологии РАН, Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева и др.

Данный проект ориентирован на всестороннее совершенствование научной деятельности кафедр академии, расширение их научного кругозора, повышение публикационной активности профессорско-преподавательского состава и наукометрических показателей академии в целом, работу по возобновлению деятельности диссертационных советов в академии, а также на поиск новых форм взаимодействия с ведущими учеными, образовательными и научными организациями России.

Печатные издания 
 «Виват, академия» — ежемесячник
 «Гуманитарно-пенитенциарный вестник» — альманах
 Человек: преступление и наказание
 Уголовно-исполнительное право
 Прикладная юридическая психология
 Международный пенитенциарный журнал

Международное сотрудничество 
В настоящее время Академии ФСИН России состоит в партнерских отношениях со следующими образовательными организациями и пенитенциарными службами зарубежных стран:
Республика Беларусь
 Департамент исполнения наказаний МВД Республики Беларусь
 Белорусский государственный университет
 Академия МВД Республики Беларусь
 Могилевский институт МВД Республики Беларусь
Республика Казахстан
 Комитет уголовно-исполнительной системы МВД Республики Казахстан
 Костанайская академия МВД Республики Казахстан им. Ш. Кабылбаева
 Карагандинская академия МВД Республики Казахстан им. Б. Бейсенова
 Актюбинский юридический институт МВД Республики Казахстан им. М. Букенбаева
 Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова Министерства образования и науки Республики Казахстан
Азербайджанская Республика
 Пенитенциарная служба Министерства юстиции Азербайджанской Республики
Республика Армения
 Уголовно-исполнительная служба Министерства юстиции Республики Армения
 Центр правового образования и осуществления реабилитационных программ
Республика Таджикистан
 Центр международных программ Министерства образования Республики Таджикистан
Кыргызская Республика
 Государственная служба исполнения наказаний при Правительстве Кыргызской Республики
 Учебный центр по подготовке и повышению квалификации сотрудников уголовно-исполнительной системы Кыргызской Республики
Монголия
 Генеральное управление исполнения судебных решений Монголии Университет правоохранительной службы Монголии
Социалистическая Республика Вьетнам
 Народная полицейская академия Министерства общественной безопасности Социалистической Республики Вьетнам
Королевство Норвегия
 Служба исполнения наказаний Королевства Норвегия
 Академия подготовки тюремного персонала Службы исполнения наказаний Королевства Норвегия

Критика 
По данным сетевого экспертного сообщества «Диссернет» на 2018 год, Академия права и управления ФСИН России имеет 39 случаев «участия сотрудников в защите липовых диссертаций» и является первой по этому показателю среди всех учебных заведений ФСИН, представленных в «Диссеропедии вузов».

См. также 

 Рязанский государственный агротехнологический университет имени П. А. Костычева
 Рязанский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова
 Рязанский государственный радиотехнический университет им. В. Ф. Уткина
 Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище им. генерала армии В. Ф. Маргелова
 Рязанское высшее военное командное училище связи им. Маршала Советского Союза М. В. Захарова
 Рязанский военный автомобильный институт им. генерала армии В. П. Дубынины

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт АПУ ФСИН

Высшие учебные заведения Рязани
Федеральная служба исполнения наказаний
Юридические высшие учебные заведения России